Андрейків — українське прізвище. Відомі носії:
 Андрейків Віталій Миколайович — український хокеїст
 Андрейків Олександр Євгенович — український науковець-механік

Українські прізвища